Vorabanfrage steht für:

 Vorabanfrage (Versicherungswesen), eine Anfrage beim Versicherer, um Risiken abzuklären
 eine Anfrage der Bank bei der Deutschen Bundesbank bezüglich der Inhalte der Evidenzzentrale